Йерихау () — датская фамилия. Известные носители:
 Йерихау-Бауман, Элизабет (1819-1881) — датская художница польского происхождения.
 Йерихау, Йенс Адольф (1816-1883) — датский скульптор.